Gabriel Oxenstierna kan syfta på flera personer, bland andra:

Gabriel Bengtsson Oxenstierna (1586–1656), riksskattmästare
Gabriel Gustafsson Oxenstierna (1587–1640), riksdrots
Gabriel Kristiernson Oxenstierna (död 1585), ståthållare i Estland
Gabriel Gabrielsson Oxenstierna af Croneborg (1618–1647), lantmarskalk, president
Gabriel Gabrielsson Oxenstierna (1619–1673), riksmarskalk
Gabriel Turesson Oxenstierna (1642–1707), diplomat
Gabriel Gabrielsson Oxenstierna af Croneborg (1647–1700), riksråd, son till lantmarskalken med samma namn
Gabriel Oxenstierna (1834–1904), tjänsteman och författare